Ormesson ist der Name folgender französischer Gemeinden:
 Ormesson im Département Seine-et-Marne
 Ormesson-sur-Marne im Département Val-de-Marne

Ormesson ist der Familienname folgender Personen:
 André Le Fèvre d’Ormesson (1877–1957), französischer Diplomat
 Jean d’Ormesson (1925–2017), französischer Schriftsteller und Journalist
 Olivier d’Ormesson (1918–2012), französischer Politiker
 Wladimir d’Ormesson (1888–1973), französischer Schriftsteller und Diplomat